Le tournoi de tennis d'Eastbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1972 se dispute du 19 au .

Françoise Dürr remporte le simple dames. En finale, elle bat Judy Tegart-Dalton.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lesley Hunt et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 1972 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 1972
Tennis en juin 1972